Indianapolis 500 1978 je bila dvainšestdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 28. maja 1978.

Rezultati

1978 v športu
1978